Worthville es el nombre de dos localidades en los Estados Unidos:

  Worthville (Kentucky); o
  Worthville (Pensilvania).